Gappmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Gappmayr (1925–2010), österreichischer Künstler
 Peter Gappmayr (1789–1868), österreichischer Bergsteiger, siehe Dachstein (Berg)